FT steht für:
 Renault FT, ein französischer Panzer aus dem Ersten Weltkrieg
 Fahrwegstelltafel, zum Auswählen eines Zielgleises bei elektrisch ortsgestellten Weichen
 Faketicker, ironische oder sarkastische Beiträge im Usenet
 Fehlertoleranz, ein Begriff aus der Technik, besonders aus der Datenverarbeitung
 Fertigteil
 Field Target, das Schießen mit Luftgewehren auf Metallsilhouetten von Kleintieren
 Financial Times, eine in London erscheinende Wirtschaftszeitung
 Financial T(’a)ime, eine in Tauberbischofsheim erscheinende Schülerzeitung
 flat tax, siehe Einheitssteuer
 Fleischerei Technik, deutsche Fachzeitschrift
 Flowering Locus T, ein Gen, das für die Blühinduktion der Pflanzen von zentraler Bedeutung ist
 Forsvarets Efterretningstjeneste, den dänischen Auslandsnachrichten- und Militärgeheimdienst
 Fourier-Transformation, eine Integraltransformation
 Four Thirds, ein Standard für digitale Spiegelreflexkameras
 Fördertechnik, eine Teildisziplin des Maschinenbaus
 France Télécom, ein französischer Telekommunikationsanbieter
 Fränkischer Tag, eine Tageszeitung in Oberfranken mit Sitz in Bamberg
 Französisch total, eine Sexualpraktik, siehe Fellatio
 Free Throw, siehe Freiwurf (Basketball)
 Freie Turnerschaft, Name von Sportvereinen, besonders aus der Arbeitersportbewegung
 Freitrasse, eine nicht belegte Fahrplantrasse
 Funkentelegrafie
 Funktelegramm
 FussballTransfers, eine deutschsprachige Website mit Transfer-News
 Tschad (ICAO-Code)
 Fly Egypt (IATA-Code), ägyptische Charterfluglinie

FT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
 Großbritannien: Lincoln
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Hamar in der Provinz Innlandet

Ft steht für:
 Fernschnelltriebwagen, eine Zuggattung der Deutschen Bundesbahn, siehe Fernschnellzug
 Fischertechnik, eine Spielware im Baukastensystem
 Forint, die Währung der Republik Ungarn
 Funktionentheorie, ein Teilgebiet der Mathematik
 Fürstentum

ft steht für:
 Fuß (Einheit), ein Längenmaß
 Featuring, in der Musikbranche eine Art Kooperation zwischen zwei Künstlern

 
FT